Hebenstreit ist der Familienname folgender Personen:
 Bérénice Hebenstreit (* 1987), österreichische Theaterregisseurin
 Ernst Benjamin Gottlieb Hebenstreit (1758–1803), deutscher Chirurg
 Franz Hebenstreit (1747–1795), Wiener Jakobiner
 Georg Ernst Hebenstreit (1739–1781), deutscher Theologe 
 Heinrich Michael Hebenstreit (1745–1786), deutscher Historiker und Jurist 

 Julius Hebenstreit († 1938), namibischer Bürgermeister
 Konrad von Hebenstreit († 1412), Bischof von Gurk und Bischof von Freising
 Manfred Hebenstreit (* 1957), österreichischer Maler und Grafiker
 Michael Hebenstreit (um 1812– um 1850), österreichischer Theaterkomponist und Kapellmeister
 Pantaleon Hebenstreit (1668–1750), deutscher Tanzlehrer und Musiker
 Pedro Hebenstreit (eigentlich Erhard Hebenstreit; 1926–2009), deutscher Balletttänzer und Schauspieler
 Roman Hebenstreit (* 1971), österreichischer Gewerkschafter, Konzernbetriebsratsvorsitzender der ÖBB
 Sabine Hebenstreit-Müller (* 1952), deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Theresia Hebenstreit (1950–2015), deutsche Malerin und Bildhauerin
 Ulrich Hebenstreit (* 1947), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Werner Hebenstreit (* 1959), österreichischer Fußballtorhüter
 Wilhelm Hebenstreit (1774–1854), deutsch-österreichischer Journalist und Schriftsteller

Hebenstreit ist der Ortsname von:
 Hebenstreit (Gemeinde Sölk), Ortsteil von Sölk, Bezirk Liezen, Steiermark

Hebenstreit ist der Name folgender Unternehmen:
 Hebenstreit-Rapido, Hersteller von Waffelbackanlagen

Hebenstreit ist der Name folgender Bauwerke:
 Hebenstreit, Alternativname des Ansitzes Glurnhör in Südtirol

Siehe auch:
 Hebestreit